Energetická bilance může mít význam v těchto oborech:
 Energetická bilance (výživa)
 Energetická bilance (klimatologie)
 Energetická bilance (energetika)